Der Mailand-Marathon (offizielle Bezeichnung Milano City Marathon) ist ein Marathon in Mailand, der seit 2000 stattfindet. Das Rennen fand zunächst bis 2008 stets Ende November oder Anfang Dezember statt. Seit 2010 findet der Marathon im April statt. Hinsichtlich der Streckenrekorde ist er der schnellste in Italien. Der Streckenrekord aus dem Jahr 2021 ist die fünft schnellste Männer-Marathonzeit aller Zeiten.

Der Start des flachen Kurses erfolgt auf dem Corso Venezia vor dem Mailänder Stadttor Porta Venezia. Zunächst geht es in die Altstadt mit dem Mailänder Dom und am Castello Sforzesco vorbei. Bei km 23 wird das Giuseppe-Meazza-Stadion (San Siro) passiert. Das Ziel liegt ebenfalls wieder auf dem Corso Venezia.

Der Marathon 2020 musste auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden. 2021 fand das Rennen als reines Elite-Rennen auf einem 7,5-km-Rundkurs statt, für das etwa 120 Läufer eingeladen wurden.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:02:57, Titus Ekiru (KEN), 2021
 Frauen: 2:19:35, Hiwot Gebrekidan (ETH), 2021

Damit rangiert der Mailand-Marathon, mit 4:23:32 h, auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 13 weltweit.

Siegerliste 

Quellen: ARRS

* Das Rennen 2021 wurde als "Special Edition" tituliert und nicht als offiziell 20. Ausgabe.

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (engl. Version)
 Mailand-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Läuferbericht vom Mailand-Marathon 2007 auf marathon4you.de

Fußnoten 

Marathon
Laufveranstaltung in Italien
Leichtathletikwettbewerb in Mailand
Erstveranstaltung 2000